OCB (vloeipapier)
 Obra Cultural Balear
 Organochloorbestrijdingsmiddel, zie Chloorkoolwaterstof-bestrijdingsmiddel